Monrad ist der Familienname folgender Personen:

 Ditlev Gothard Monrad (1811–1887), dänischer Bischof und Politiker
 Christian Ferdinand Monrad (1815–1889), dänischer Pädagoge
 Jan Monrad († 2015), dänischer Komiker, Sänger und Entertainer
 Marcus Jacob Monrad (1816–1897), norwegischer Theologe und Philosoph
 Marte Monrad-Hansen (* 1987), norwegische Skilangläuferin
 Martin Monrad (* 1977), dänischer Tischtennisspieler

und das Pseudonym von:
 Henri Monrad, eigentlich Henri Debidour (1907–1990), französischer Politiker